

Cinema e televisione 
 The Boy – film del 2015 diretto da Craig Macneill
 The Boy – film del 2016 diretto da William Brent Bell
 The Boy - La maledizione di Brahms (Brahms: The Boy II) – film del 2020 diretto da William Brent Bell
 The Boy – serie animata canadese del 2004

Musica 
 The Boy - altro pseudonimo di Hugh Justin Smith, meglio noto come Pepsi Tate
 The Boy – singolo di Casey Veggies del 2014
 The Boy – musical britannico

Pagine correlate 
 BOY
 The Boys